Business Never Personal – czwarty studyjny album amerykańskiego zespołu hip-hopowego EPMD. Został wydany 28 lipca, 1992 w wytwórni Def Jam Records.
Album uzyskał status złotej płyty, dnia 13 października, 1992 roku.

Lista utworów

Notowania 
 Notowania albumu

 Notowania singli

Przypisy 

Albumy EPMD
Albumy muzyczne wydane w roku 1992
Albumy Columbia Records
Albumy Def Jam Recordings
Albumy wyprodukowane przez DJ-a Scratcha
Albumy wyprodukowane przez Ericka Sermona